Череми — топоним

 Череми — исторический и археологический памятник в восточной Грузии в Гурджаанском муниципалитете
 Череми — село Гурджаанском муниципалитете края Кахетия